Pierre couverte est le nom de plusieurs mégalithes en France :
 Pierre Couverte, dolmen situé à Bercenay-le-Hayer, dans l'Aube ;
Dolmens de la Pierre Couverte, ensemble de dolmens situés à Marcilly-le-Hayer, dans l'Aube ;
Pierre couverte de Bué, dolmen situé à Bagneux, dans l'Indre ;
Dolmen de Pierre Couverte, dolmen situé à Baugé-en-Anjou, en Maine-et-Loire ;
Pierre couverte de la planche, dolmen situé à Broc, en Maine-et-Loire ;
Pierre couverte d’Avort, dolmen situé à Gennes, en Maine-et-Loire ;
Pierre couverte de la Pagerie, dolmen situé à Gennes, en Maine-et-Loire ;
Pierre Couverte de la Bajoulière, dolmen situé à Saint-Rémy-la-Varenne, en Maine-et-Loire ;
Pierre couverte de Montbenault, dolmen situé à Beaulieu-sur-Layon, en Maine-et-Loire ;
Pierre couverte de Mousseau, dolmen situé aux Ulmes, en Maine-et-Loire ;
Pierre couverte, édifice mégalithique situé à Duneau, dans la Sarthe ;
Pierre couverte, monument mégalithique situé à Parigné-le-Pôlin, dans la Sarthe ;
Dolmen de la Pierre couverte, dolmen situé à Vaas, dans la Sarthe.